Байонна (, окс. и баск. Baiona) — многозначный термин.

 Байонна — город и коммуна на юго-западе Франции.
 Байонна (округ) — округ во Франции в регионе Аквитания.
 Байонна (регбийный клуб) — французский регбийный клуб из одноимённого города, департамент Атлантические Пиренеи.
 Байонна (футбольный клуб) — французский футбольный клуб из одноимённого города, департамент Атлантические Пиренеи.

См. также 
 Бейонн () — город в штате Нью-Джерси, США, пригород Нью-Йорка.